Haslachmühle ist ein Orts- und Gebäudename:

 Haslachmühle (Horgenzell), Hof im Gemeindeteil Hasenweiler von Horgenzell, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg; heute Behinderteneinrichtung
 Haslachmühle (Wangen im Allgäu), Hof im Stadtteil Schomburg von Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

 Haslachmühle (Salzburg), denkmalgeschützte Mühle in Gnigl, Stadt Salzburg, Bundesland Salzburg